David Hearn (1979), een Canadese golfprofessional
 George Hearn (1934), een Amerikaanse acteur
 Lafcadio Hearn (1850–1904), een Ierse auteur en professor Engelse literatuur in Japan
 Richie Hearn (1971), een Amerikaanse autocoureur